Robert Brown (botanik) – odkrywca Ruchów Browna
 Bob Brown (Robert James Brown) – australijski polityk i senator
 Robert Brown (aktor)
 Robert Crofton Brown – angielski polityk
 Robert E. Brown – szkocki polityk
 Robert Hanbury Brown – astronom
 Robert Brown (montażysta)